

Toponyme

Diamante est une ville située dans la province d'Entre Ríos.
 Diamante est un volcan.

Diamante est une municipalité de l'État de la Paraïba
 Diamante do Norte est une municipalité du Paraná
 Diamante do Sul est une municipalité de l'État du Paraná
 Diamante d'Oeste est une municipalité de l'État du Paraná

Diamante, commune italienne

Patronyme 
 Fra Diamante, peintre italien
 Juan Bautista Diamante, auteur dramatique espagnol

Pseudonyme 
 Diamante (1991-), catcheuse américaine.
 Diamante (1992-), catcheur mexicain.
 Diamante (1996-), chanteuse américaine.

Marine
 Diamante est un sous-marin de la classe Sirena dans la Regia Marina lancé au début des années 1930 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cinéma 
 Diamante (Dietro la notte), film italien de  sorti en 2021.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme